Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 2014.

Mannen 12